Aoshima ist der Familienname folgender Personen:

 Chiho Aoshima (* 1974), japanischer Künstler
 Fumiaki Aoshima (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Hiroshi Aoshima (* 1955), japanischer Komponist und Dirigent
 Takuma Aoshima (* 1993), japanischer Fußballspieler
 Yukio Aoshima (1932–2006), japanischer Politiker

Aoshima bezeichnet außerdem:
 Aoshima (Ehime) auch Neko-no-shima (Insel der Katzen) genannt, Insel in der japanischen Präfektur Ehime
 Aoshima (Kyōto), Insel in der japanischen Präfektur Kyōto
 Aoshima (Miyazaki), Insel in der japanischen Präfektur Miyazaki
 Aoshima (Nagasaki), Insel in der japanischen Präfektur Nagasaki
 Aoshima (Okayama), Insel in der japanischen Präfektur Okayama
 Aoshima (Tottori), Insel in der japanischen Präfektur Tottori
 (4094) Aoshima, ein Asteroid des Hauptgürtels